West Burton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 West Burton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 West Burton – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)